Jméno a příjmení Vladimír Kořínek užívá více osob:

Vladimír Kořínek (matematik) (1899–1981) – český matematik
Vladimír Kořínek (nakladatel) – český nakladatel
Vladimír Kořínek (molekulární biolog) – český molekulární biolog a mystik
Vladimír Kořínek (limnolog) – český limnolog a hydrobiolog, specializující se na perloočky